De eerste nationale is de hoogste afdeling van het Belgische handbal bij de heren op landelijk niveau. In het seizoen 2015/2016 werd QubiQ Achilles Bocholt landskampioen van België. Union Beynoise en KV Sasja HC 2 degradeerden naar de tweede nationale.

Doordat de BENE-League de competitie uitbreid naar twaalfteams promoveeren de nummers 1 en 2 van de reguliere competitie naar de BENE-League.

Teams

Reguliere competitie

Stand

Nacompetitie

Play-down

Stand

Play-off

Stand

Best of Three 
Wedstrijd 1

Wedstrijd 2

Zie ook 

 BENE-League Handball 2015/16

Referenties 

Eerste nationale
Handbal in 2015
Handbal in 2016